Реди-мэйд ( от  «готовый» и  «сделанный») — техника в разных видах искусства (главным образом — в изобразительном искусстве), при которой некоторые объекты или тексты, изначально созданные не с художественными целями, преобразуются автором в собственное произведение; техника «использования в искусстве вещей из магазина».

Применительно к поэзии в почти идентичном значении используется англоязычный термин found poetry («найденная поэзия»).

Термин ready-made в контексте изобразительного искусства впервые использовал французский художник Марсель Дюшан в 1913 году, создавший в этой технике несколько работ: «Велосипедное колесо» (1913), «Сушилка для бутылок» (1914), скандальный «Фонтан» (1917).

Авторство художника или писателя, использующего технику реди-мейд, состоит в перемещении предметов из нехудожественного пространства в художественное, благодаря чему предмет открывается с неожиданной стороны, в нём проступают не замечавшиеся вне художественного контекста свойства.

В качестве развития этой техники можно рассматривать фотомонтаж, являющийся в некотором смысле «медиальным реди-мейдом».

Представители 
 Марсель Дюшан
 Сальвадор Дали
 Альберто Джакометти
 Хуан Миро
 Роберт Раушенберг
 Зигмар Польке

Примечания

Литература 
 

Формы и средства современного искусства
Реди
Виды скульптуры
Изобразительное искусство